ESCT steht als Abkürzung für:

 École Superieur de Commerce de Toulouse
 European School of Culture and Theology

ESCT